Borsos Tamás (1566–1633 után) követ
 Borsos Tamás (17. század) tanár